A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás női egyéni mezőnyverseny versenyszámát augusztus 10-én rendezték.

Végeredmény 
A rövidítés jelentése a következő:
 DNF: nem ért célba

Források 

Kerékpározás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon